

Cinema 
Trappola d'amore (The Love Trap) – film del 1929 diretto da William Wyler
Trappola d'amore – film del 1940 diretto da Raffaello Matarazzo 
Trappola d'amore (Intersection) – film del 1994 diretto da Mark Rydell

Altro 
Trappola d'amore – storia a fumetti di Leo Ortolani